Hodgkinson ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Hodgkinson (1936–2015), englischer Fußballspieler und -trainer
 Clement Hodgkinson (1818–1893), britischer Naturforscher
 Colin Hodgkinson (* 1945), britischer Bassist
 Derek Hodgkinson (1917–2010), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Eaton Hodgkinson (1789–1861), englischer Mathematiker und Ingenieur

 Keely Hodgkinson (* 2002), britische Mittelstreckenläuferin
 Simon Hodgkinson (* 1962), englischer Rugby-Union-Spieler
 Tim Hodgkinson (* 1949), britischer Musiker, Komponist und Musikwissenschaftler
 Tom Hodgkinson (* 1968), britischer Schriftsteller und Herausgeber
 William Richard Hodgkinson (1851–1935), britischer Chemiker

Siehe auch:
 Hodkinson